Menage (von französischen ménage = Haushalt, aus dem lateinisch mansio = Wohnung) oder Ménage steht für:

 Menage, Tischgestell für Salz, Pfeffer und sonstige am Tisch benötigten Gewürze und Dinge, siehe Plattmenage.
 Menage, eine Dreiecksbeziehung, siehe Ménage à trois.
 Menage, geschlossenes Gefäß zum Transport von Mahlzeiten, siehe Henkelmann.
 Menage, ein (hauptsächlich in Österreich gebrauchter) veralteter Ausdruck für militärische Verpflegung.
 Menage, Gebäude zur Unterkunft und Verpflegung lediger Arbeiter („Arbeiterschlafhaus“, „Ledigenheim“ oder „Kosthaus“)

Ménage ist der Familienname folgender Person:

 Gilles Ménage (1613–1692), französischer Autor und Sprachwissenschaftler
Marie Menage (* 1967), mauritische Windsurferin

 Siehe auch
 Menagerie, frühere Bezeichnung für Tierschau, Wanderzoo oder Tierausstellung eines Zirkus